Садику () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Садику, Армандо (род. 1991) — нападающий сборной Албании и клуба «Вадуц».
 Садику, Лорет (род. 1991) — косоварский футболист, играющий на позиции защитника.
 Садику, Рамиз (1915—1943) — югославский и албанский деятель партизанского антифашистского движения, Народный герой Югославии и Народный герой Албании.